Patryk Wajda (né le ) est un joueur de hockey sur glace professionnel polonais.

Carrière en club
Il commence sa carrière 2006 avec les KS Cracovia Kraków dans l'Ekstraklasa.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || KS Cracovia Kraków || Ekstraklasa ||29 ||1 ||3 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || KS Cracovia Kraków || Ekstraklasa ||35 ||2 ||1 ||3 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || KS Cracovia Kraków II || I liga ||5 ||0 ||4 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2008-2009 || KS Cracovia Kraków || Ekstraklasa ||42 ||1 ||8 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || KS Cracovia Kraków || Ekstraklasa ||53 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || KS Cracovia Kraków || Ekstraklasa ||32 ||3 ||1 ||4 ||16 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2010-2011 || KS Cracovia Kraków || Coupe Continentale ||6 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || KS Cracovia Kraków || Ekstraklasa ||34 ||0 ||3 ||3 ||20 || 9||0 ||3 ||3 ||2
|-
|2012-2013 || KH Sanok || Ekstraklasa ||37 ||2 ||7 ||9 ||14 || 10|| 1|| 2||3 ||2
|-
|2012-2013 || KH Sanok || Coupe Continentale ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"|2013-2014 || KTH Krynica || PHL ||19 ||2 ||6 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| KS Cracovia Kraków || PHL ||21 ||1 ||6 ||7 ||12 || 5|| 0|| 1||1 ||2
|-
|2014-2015 || KS Cracovia Kraków || PHL ||41 ||2 ||14 ||16 ||20 || 2||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2015-2016 || KS Cracovia Kraków || PHL ||42 ||0 ||15 ||15 ||18 || 17||1 ||4 ||5 ||10
|-
|2016-2017 || KS Cracovia Kraków || PHL ||40 ||5 ||15 ||20 ||12 || 16||0 ||4 ||4 ||12
|-
|2017-2018 || KS Cracovia Kraków || PHL ||38 ||1 ||15 ||16 ||16 || 13||0 ||6 ||6 ||8
|-
|2018-2019 || Podhale Nowy Targ|| PHL ||38 ||2 ||3 ||5 ||18 || 15||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2019-2020 || GKS Katowice || PHL ||38 ||4 ||8 ||12 ||16 || 6||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2020-2021 || GKS Katowice || PHL ||25 ||4 ||6 ||10 ||16 || 14||2 ||5 ||7 ||4
|-
|2021-2022 || GKS Katowice || PHL ||  ||

Références

Naissance en mai 1988
Joueur international polonais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Podhale Nowy Targ
Joueur du HK GKS Katowice
Joueur du Comarch Cracovia